Isabella II Maria Louisa (Madrid, Spanje, 10 oktober 1830 — Parijs, Frankrijk 10 april 1904) (Spaans: Isabel II), was koningin van Spanje vanaf 29 september 1833 tot aan haar gedwongen abdicatie op 30 september 1868. Ze was tot nu toe de enige regerende koningin van een verenigd Spanje. Er waren twee andere koninginnen in de Spaanse geschiedenis: Isabella I en Johanna, die beiden koningin van Castilië en León waren. Isabella II was koningin uit de Spaanse tak van het huis Bourbon.

Leven 
Ze was de oudste dochter van koning Ferdinand VII en diens vierde gemalin Maria Christina van Bourbon-Sicilië, dochter van Frans I der Beide Siciliën. Maria Christina was een nicht van de Franse koningin Marie Antoinette van Oostenrijk. Na de dood van haar vader op 29 september 1833 besteeg ze - bijna drie jaar oud - de Spaanse troon. Dit was mogelijk doordat haar vader de Salische Wet had opgeheven, daarmee zijn broer don Carlos buitenspel zettend (zie ook: carlisme). Nog datzelfde jaar brak de Eerste Carlistenoorlog (1833–1839) uit.

Maria Christina, die als regentes voor de minderjarige Isabella had opgetreden, maakte na de oorlog plaats voor de in naam liberale, maar in feite tirannieke Baldomero Espartero. Deze werd in 1843 echter afgezet in een opstand geleid door de generaals Ramón María Narváez en Leopoldo O'Donnell. De Cortes besloot hierop de 13-jarige Isabella meerderjarig te verklaren.

In 1846 werd ze op instigatie van Lodewijk Filips I van Frankrijk uitgehuwelijkt aan haar neef, de onbetekenende infant Frans van Assisi. Haar jongere zuster Marie Louise trad op diezelfde 10 oktober 1846 in het huwelijk met Lodewijk Filips' zoon de hertog van Montpensier. Uit Isabella's huwelijk, dat een regelrechte mislukking is te noemen, werden twaalf kinderen geboren, van wie er vier de volwassen leeftijd bereikten.

Ze was beperkt van geest en streng religieus, maar leidde een frivool leven. Ze hield er een grote schare minnaars op na, die voor verschillende van - zo niet al - haar kinderen verantwoordelijk kunnen worden gehouden, al was dit destijds niet te bewijzen.

Isabella's bewind was autoritair, werd gedomineerd door militairen als Narváez en O'Donnell en was een aaneenschakeling van wisselende regeringen. Haar reactionaire inmenging in de regering en haar schandalige privéleven en intriges leidden tot verschillende opstanden. Een oproer in 1866 en de dood van O'Donnell (1867) en Narváez (1868) verzwakten haar positie zodanig dat ze na een hernieuwde opstand onder Francisco Serrano en Juan Bautista Topete op 30 september 1868 het land moest ontvluchten.

Ze werd door Napoleon III gastvrij ontvangen in Parijs en deed op 25 juni 1870 troonsafstand ten gunste van haar zoon Alfons XII. In Spanje werd op 16 november van datzelfde jaar echter Amadeus van Savoye tot koning gekroond. Na Alfons' troonsbestijging in 1875 keerde ze terug naar Spanje, waar ze met weinig succes de politiek trachtte te beïnvloeden. Ze stierf op 9 april 1904 te Parijs.

Kinderen 
Uit het huwelijk van Isabella II en Frans van Assisi werden twaalf kinderen geboren waarvan er vier een volwassen leeftijd bereikten:

 Luis (20 maart 1849)
 Fernando (11 juli 1850)
 Maria Isabel (20 december 1851 – 23 april 1931), gehuwd met Cajetaan van Bourbon-Sicilië, zoon van Ferdinand II der Beide Siciliën
 Maria Cristina (5 januari 1854 - 8 januari 1854)
 Doodgeboren kind (23 september 1855)
 Francisco (21 juni 1856)
 Alfonso Francisco (28 november 1857 – 25 november 1885), koning van Spanje. Gehuwd met Mercedes van Orléans en daarna met Maria Christina van Oostenrijk
 María de la Concepción (26 december 1859 - 21 oktober 1861)
 María del Pilar (4 juni 1861 - 5 augustus 1879)
 María de la Paz (23 juni 1862 – 4 december 1946), gehuwd met Lodewijk Ferdinand van Beieren, kleinzoon van koning Lodewijk I van Beieren
 María Eulalia (12 februari 1864 - 8 maart 1958), gehuwd met Anton Maria van Orléans-Bourbon
 Francisco (21 januari 1866 - 14 februari 1866).

Voorouders 

Huis Bourbon (Spanje)
Koning van Spanje
Spanje, I
Spanje, I
Spanje, I